Harburg er navn på flere steder i Tyskland:
 Bezirk Harburg – et distrikt (Bezirk) i den tyske by og delstat Hamburg
 Hamburg-Harburg – en bydel i Bezirk Harburg i Hamburg
 Harburg (Schwaben) – en by i området Schwaben i delstaten Bayern i Tyskland
 Landkreis Harburg – en Landkreis (distrikt) i delstaten Niedersachsen i Tyskland